Türkay (türk. für Türkischer Mond) ist der Familienname folgender Personen:

 Çağrı Katre Türkay (* 1987), türkisches Model und Schauspielerin 
 Hasan Türkay (1917–2004), türkischer Gewerkschafter und Politiker 
 İnci Türkay (* 1972), türkische Schauspielerin 
 Mahir Türkay (1916–1950), türkischer Politiker 
 Michael Türkay (1948–2015), deutscher Zoologe und Meeresforscher
 Osman Türkay (1927–2001), türkisch-zypriotischer Dichter 
 Tahsin Türkay (1922–2015), türkischer Politiker 
 Tuvana Türkay (* 1990), türkische Schauspielerin